Marie-Christine d'Welles, née le  à Dijon, est une écrivaine et romancière française. Elle est l'épouse du photographe Louis Monier.

Biographie 

Marie-Christine Boistel d’Welles naît le , elle est issue de la noblesse picarde d'Amiens.

Son premier livre, une autobiographie, Folle... moi ? ou le Regard des autres publiée chez Stock, connaît immédiatement un succès et sera traduit en plusieurs langues. L'écrivain Louis Calaferte lit ses deux premiers livres, une autobiographie et un roman et lui envoie une lettre le  : 

Une thèse a été soutenue sur son travail, sous la direction de Madeleine Renouard, professeur de français à Birkbeck collège, Université de Londres. 

Henri Chambon, rédacteur en chef à TF1, sollicite l’aide de l’écrivain pour se pencher sur le cas de Claude Baudoin. Marie-Christine d’Welles écrit le livre Le Séquestré de Montfavet. par arrêt du .  

Puis Marie-Christine d’Welles écrit sur les dangers de la drogue qui est présente auprès des jeunes et fonde en 1999 l’association Enfance sans drogue, membre du Mouvement Mondial des Mères. 

Après avoir écrit Et si le bonheur était en nous qui connait le succès, Aux Presses de la Renaissance, Marie-Christine d’Welles reprend l’écriture du roman et la maison d’Editions L’Âge d’Homme, dirigée par Vladimir Dimitrijevic, publie Le Fils de son père.

L’éditeur Édouard Frison Roche, publie en juillet 2020 son roman Une vie n’est pas suffisante pour apprendre à aimer, un roman sur le pardon et les relations humaines, riche de métissage, de musique et d’amour.

Œuvres 

 Folle... moi ? ou le Regard des autres, Stock 1989 / Presses Pocket 1991 / Éditions Hors Commerce 2003 / France Loisirs 2004
 Lùcia l’enfant d’ailleurs, Belfond 1992 / Belfond Editions numérique 2016
 Le Séquestré de Montfavet, Editions du Rocher 1996
 Et si on parlait du haschich, Presses de la Renaissance 1999 / France Loisirs 2000 / Marabout 2001
 Alors c’est quoi la drogue ? Presses de la Renaissance 2001
 Et si le bonheur était en nous, Presses de la Renaissance 2003
 Stand Straigth Film, scénario de film 2008
 Le fils de son père, Éditions L’âge d’homme 2010 / France Loisirs 2012
 Sous son aile un refuge, Éditions Jean-Cyrille Godefroy 2013
 C’est quoi la drogue ? Éditions Jean-Cyrille Godefroy 2014
 C'est quoi la drogue ? Éditions Jean-Cyrille Godefroy 2018
 Une vie n'est pas suffisante pour apprendre à aimer Éditions Kiwi 2020

Références

Voir aussi

Liens externes 

Naissance en mai 1949
Naissance à Dijon
Romancière française du XXe siècle
Romancière française du XXIe siècle